Ште́фан (;  и ; ; ) — немецкие имя и фамилия, происходящие от греческого имени Стефан.

Известные носители

Имя 
 Штефан Кантакузен — князь Валахии с апреля 1714 по 21 января 1716 год.
 Штефан Айгнер (род. 1987) — немецкий футболист.
 Штефан Амброзиус (род. 1976) ― немецкий музыкант.
 Штефан Андрей (род. 1931) — румынский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Штефан Коубек (род. 1977) — австрийский теннисист.
 Штефан Рузовицки (род. 1961) — австрийский кинорежиссёр.
 Штефан Музиоль (род. 1970) — немецкий музыкант.

Фамилия 
 Штефан, Августин (1877—1944) — адвокат, венгерский, русинский и чехословацкий политический деятель.
 Штефан, Августин Емельянович (1893—1986) — русинский педагог, общественно-политический деятель и председатель Сейма Карпатской Украины.
 Штефан, Александр (род. 1986) — немецкий футболист, вратарь.
 Штефан, Анатолий Филиппович (1926—2003) — военно-промышленный деятель и педагог в системе атомной промышленности.
  (1899—1980) — румынский археолог.
 Штефан, Кристоф (род. 1986) — немецкий биатлонист.
 Штефан, Лео (род. 1970) — советский, а позже немецкий хоккеист, нападающий.
 Штефан, Мария (род. 1954) — румынская гребчиха-байдарочница, выступавшая во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х годов.
 Штефан, Михаил Николаевич (1909—1979) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Дрогобычского обкома КП(б)У, председатель Николаевского горисполкома.
 Штефан, Пауль (1879—1943) — австрийский музыковед и переводчик.
 Штефан, Пётр Тихонович (1911—1995) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Штефан, Райнер (род. 1943) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Штефан, Руди (1887—1915) — немецкий композитор.
 Штефан, Ян (род. 1943) — чехословацкий гребец.

Населенные пункты 
 Штефан — до 1943 г. название села Воднобуерачное в Камышинском районе Волгоградской области.

Немецкие мужские имена